Carrers de València: Carrer de Na Jordana, via urbana de la ciutat del Túria.
 Carrers de València: Plaça de Pere Borrego, coneguda anteriorment com a Plaça de Na Jordana.
 Cultura: Associació Cultural Fallera Na Jordana, falla de secció especial de la ciutat de València.